Jawad (en ), aussi orthographié « Jaouad », est un nom, signifiant généreux ou cheval (cheval de monte).

Patronyme 
 Saïda Jawad (1973-), actrice et scénariste franco-marocaine,

Prénom 
 Jawad al-Bulani (1960-), ministre de l'Intérieur dans le conseil des ministres d'Irak,
 Jawad al-Maliki, ancien nom de guerre de Nouri al-Maliki (1950-), Premier ministre irakien, 
 Jawad Boulos (1966-), homme politique libanais,
 Jawad Djoudi (1976-), joueur de rugby à XV français,
 Jawad El Hajri (1979-), footballeur international marocain,
 Jawad Ouaddouch (1981-), joueur de football marocain,
 Jawad Rhalib, réalisateur du film El Ejido, la loi du profit, documentaire sorti en 2007,
 Jawad Saleem (1920-1961), sculpteur irakien, 
 Mohammed Jawad Khalifé (1961-), homme politique libanais.
 Jawad Bendaoud (1986-), franco-marocain inculpé dans le cadre de l'Opération policière du 18 novembre 2015 à Saint-Denis, à la suite des Attentats du 13 novembre 2015 en France

Voir aussi

 Janjawid, étymologiquement lié au mot Jawad,
 Liste de prénoms arabes

Prénom masculin
Prénom arabe